Потоло́к летательного аппарата — наибольшая высота, которую он может достичь в определённых условиях и режимах полёта:

 Динамический потолок
 Теоретический потолок
 Практический потолок
 Боевой потолок

Аэродинамика
Авиационные термины